Бо-Джауса:
 Бо-Джауса — гора на границе Приморского и Хабаровского краёв.
 Бо-Джауса — река на юге Хабаровского края.